Сабо може да се отнася за:

 сабо – вид дървени обувки
 Вилхелм Сабо (1901 – 1986) – австрийски писател
 Габриела Сабо (р. 1986) – унгарска каякарка
 Ищван Сабо (р. 1938) – унгарски кинорежисьор
 Йожеф Сабо – няколко души с това име
 Ласло Сабо (1917 – 1998) – унгарски шахматист
 Магда Сабо (1917 – 2017) – унгарска писателка